Feldhockey-Bundesliga 2015/16 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2015/16 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2015/16 (Herren)

Siehe auch:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2015/16